Oberwil se poate referi la mai multe localități și locuri din Elveția,

Oberwil, Basel-Landschaft, municipalitate din districtul Arlesheim;
Oberwil im Simmental, Berna;
Oberwil bei Büren, Berna;
Oberwil-Lieli, Aargau;
Oberwil (Dägerlen), Zürich;
Oberwil (Nürensdorf), Zürich
Oberwil (Pfäffikon), Pfäffikon, Zurich;
Oberwil, Thurgau, Gachnang, Thurgau;
Oberwil bei Zug, Zug;
Oberwil, Saint Gallen, Waldkirch, Saint Gallen.